El término alteración puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a una alteración musical,  signos que modifican la entonación (o altura) de los sonidos naturales y alterados;
 en náutica, a una alteración,  diferencia entre los asientos de dos flotaciones;
 a una alteración de papel moneda;
 a una alteración de los ecosistemas;
 en geología, a una alteración, el conjunto de las modificaciones de las propiedades fisicoquímicas de los minerales;

 a una alteración hidrotermal, proceso geológico en donde sedimentos o rocas sufren efectos de la circulación de fluidos de agua;

 al uso de un adulterante.